Дженні Гудлінг і Wendy Wood були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Енн Гендрікссон і Джулі Річардсон виграли титул, перемігши у фіналі Лі Антонопліс і Кеммі Макгрегор з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліз Грегорі /  Ронні Рейс (півфінал)
 Лі Антонопліс /  Кеммі Макгрегор (фінал)
 Еллі Гакамі /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Камілл Бенджамін /  Венді Вайт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 OTB Open Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд